Gerardo Pisarello puede referirse a:

Gerardo Pisarello Prados (n. 1970): un político argentino-español.
Gerardo Pisarello (escritor) (n. 1898-1986): un escritor argentino.